Church kan syfta på:

 Church (efternamn)
 Church, Lancashire, ort i England, Storbritannien
 Cape Church, udde i Antarktis
 The Church, ett australiskt rockband som bildades i Sydney 1980